Сезон 1946–1947 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 22 вересня 1946 та 13 квітня 1947 року. Став 16-м турніром з моменту заснування Ла Лізі. Участь у змаганні взяли 14 команд, у тому числі дві команди, які попереднього сезону підвищилися в класі з Сегунди. За результатами сезону 11 команд продовжили виступи в елітному дивізіоні, два найгірші клуби відразу вибули до другої за ієрархією футбольної ліги, ще одна команда брала участь у грі плей-оф за право виступів у Ла Лізі проти представника Сегунди.

Переможцем турніру стала «Валенсія», яка здобула свій третій трофей національної першості. В заключній частині сезону чемпіонські перегони очолював «Атлетик» (Більбао), який перед останнім туром випереджав «Валенсію» та мадридський «Атлетіко Авіасьйон» на одне очко. Втім, команда з Більбао в останньому турі не змогла здолати одного з аутсайдерів змагання, «Депортіво», зігравши унічию (3:3). Це дозволило валенсійцям, які у тому ж турі впевнено обіграли «Реал» (Хіхон) з рахунком 6:0, наздогнати лідера за очками та завоювати чемпіонський титул завдяки кращим другорядним показникам.

Підсумкова турнірна таблиця

Плей-оф за право виступів у Прімері

Динаміка турнірного становища

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1946-47 став нападник клубу «Атлетик» (Більбао) Тельмо Сарра, який записав до свого активу 34 голи.

Чемпіони 
Футболісти «Валенсії», які протягом турніру були гравцями основного складу:
 Ігнасіо Ейсагірре 
 Альваро Перес
 Сальвадор Монсо 
 Хуан Рамон 
 Сільвестре Ігоа 
 Іхініо Ортусар 
 Амадео Ібаньєс 
 Епі 
 Вісенте Асенсі
 Вісенте Гіральдос 
 Вісенте Морера

Тренер: Луїс Пасарін.

Примітки

Посилання 
 Прімера Дивізіон 1946–47 на RSSSF  
 Прімера Дивізіон 1946–47 на bdfutbol.com  

1946-47
1947 у футболі
1946 у футболі